

Út 
 út (fizika), mozgó tömegpont pályájának hossza. Jele s.
 út (gráfelmélet), nyílt élsorozat gráfokban (vagyis amelynek minden pontja különböző).
 út (közlekedés), forgalom lebonyolítására szolgáló, lineáris, épített létesítmény.
 Út,  jugoszláviai magyar folyóirat (1922–1925)

Az út 
Filmek
 Az út (1982) török film
 Az út (1992) magyar animációs rövidfilm
 Az út (1997) Moldoványi Ferenc filmje
 Az út (2000) Kiss Iván filmje
 Az út (2009) John Hillcoat filmje, Cormac McCarthy regénye alapján
Folyóiratok
 Az Út (1915–1944) kolozsvári református folyóirat
 Az Út (1933) nagyváradi irodalmi és művészeti folyóirat
 Az Út (1934) kolozsvári zsidó társadalomtudományi folyóirat
 Az Út (1931–1936) kommunista szellemű prágai művelődéspolitikai folyóirat  

Regények
 Az út (2006) Cormac McCarthy amerikai szerző Pulitzer-díjas regénye